

Musica 
 Physical – album di Olivia Newton-John del 1981
 Physical – singolo di Olivia Newton-John del 1981
 Physical – singolo degli Alcazar del 2004
 Physical – singolo di Dua Lipa del 2020
 Physical Graffiti – album dei Led Zeppelin del 1975

Cinema 
 Physical Culture – cortometraggio muto del 1911 diretto da Frank Wilson
 Physical Culture on the Quarter Circle V Bar – cortometraggio muto del 1913 diretto e interpretato da William Duncan

Giornali e riviste 
 Physical Review – rivista scientifica fondata nel 1893
 Physical Review Letters – rivista di fisica
 Physical Chemistry Chemical Physics – rivista accademica
 Physical Review A – giornale scientifico

Fisica 
 Physical Vapour Deposition – metodo per la deposizione di film sottili sottovuoto
 Physical quenching – fenomeno nel quale viene smorzata la fluorescenza
 Physical layer – livello 1 del modello OSI

Altro 
 Physical Science Study Committee – comitato scientifico statunitense
 Physical Markup Language – linguaggio di markup